КСП — акронім кирилицею, який має кілька значень:
 Колективне сільськогосподарське підприємство — сільськогосподарські товариства в Україні, перехідна форма від радянських колгоспів до приватновласницького господарювання.
 Клуб співаної поезії — форма самоорганізації творчої молоді в СРСР.
 Контрольний спостережний пункт – спеціально обладнане місце для ведення спостереження за діями противника, своїх військ та місцевістю у ході підготовки та ведення бойових дій.
 Коробочка Сміху Продакшн – спільнота Viber, яку створено 02.08.2021 Дмитром Бездолею.